The Climax – cortometraggio muto del 1913 della Pathé Frères
The Climax – cortometraggio muto del 1913 della Solax Film Company
The Climax – film muto del 1916 della Lily Film Company
The Climax – film del 1930 diretto da Renaud Hoffman
La voce magica (The Climax) – film del 1944 diretto da George Waggner

Pagine correlate
Climax